Kalvön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvön (vid Hermansö, Raseborg), Nyland, 
 Kalvön (vid Ekenäs, Raseborg), Nyland, 
 Kalvön, Borgå, Nyland,

Sverige 

 Kalvön, Tanums socken, se Trossö-Kalvö-Lindö, ö, Tanums kommun, 
 Kalvön, Kville socken, ö, Tanums kommun, 
 Kalvön (Lurö skärgård), 
 Kalvöns naturreservat, Uddevalla kommun, 
 Kalvön, Värmdö kommun,

Se även
Kalvö
Kalvör

Robotskapade Finlandförgreningar